Михаи́л Константи́нович Полива́нов (19 сентября 1930, Москва — 23 января 1992, Москва) — советский и российский физик-теоретик, специалист в области квантовой теории поля и теории дисперсионных соотношений, заведующий отделом квантовой теории поля Математического института имени В. А. Стеклова, автор работ по истории русской литературы и философии.

Биография 
Родился в семье, принадлежащей к старинному дворянскому роду, включавшему военных и учителей, врачей и учёных. Отец К. М. Поливанов был крупным учёным-электротехником. Дед по материнской линии — выдающийся русский философ Г. Г. Шпет. Младшая сестра — лингвист А. К. Поливанова. Отец филолога Константина Поливанова.

Окончил физический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (1954). После окончания поступил в аспирантуру к физику-теоретику Н. Н. Боголюбову. Кандидат физико-математических наук (1958); кандидатская диссертация посвящена дисперсионным соотношениям для рассеяния K-мезонов на нуклонах. Доктор физико-математических наук (1968); название докторской диссертации: «Причинная S-матрица и проблема описания взаимодействия в дисперсионном подходе».

С 1962 года — заведующий Отделом квантовой теории поля Математического института имени В. А. Стеклова (преобразован в Отдел теоретической физики в 2002 году). Ответственный секретарь, затем заместитель главного редактора журнала «Теоретическая и математическая физика». 

Один из участников (под псевдонимом А. Б.) изданного А. И. Солженицыным за границей сборника «Из-под глыб». Автор воспоминаний о Н. Я. Мандельштам.

Похоронен на Введенском кладбище (11 уч.).

Научная деятельность
В первые годы научной работы занимался вопросами теории дисперсионных соотношений. Совместно с Н. Н. Боголюбовым и Б. В. Медведевым опубликовал книгу «Вопросы теории дисперсионных соотношений» (1958), в которой в частности был впервые приведён вывод дисперсионных соотношений для рассеяния -мезонов на нуклонах и установлены пределы применимости этого вывода. В кандидатской диссертации показал, что техника вывода дисперсионных соотношенй не обобщается непосредственно на другие случаи. 

В дальнейшем работал над вопросами аксиоматической квантовой теории поля:
1973 Проанализировал правила суперотбора в алгебраической аксиоматике теории поля.
1973—1974 Дал простое доказательство теоремы Боголюбова — Парасюка о существовании перенормируемых теорий поля.
конец 1970-х — 1980-х гг. Работал над сформулированной в 1961 году Х. Араки и Д. Рюэлем задачей изучения аналитических свойств многочастичных амплитуд. Используя аксиоматику Н. Н. Боголюбова, дал полное и сравнительно простое доказательство того, что амплитуды с фиксированным числом внешних линий являются граничными значениями одной аналитической функции.

Впоследствии активно занимался вопросами теории интегрируемых систем. Развил теорию рассеяния на сингулярных потенциалах, на основе которой исследовал сингулярные решения уравнения Лиувилля. Работал над теорией (2+1)-мерных интегрируемых уравнений. Развил резольвентный подход к задачам многомерного рассеяния.

Семья 
 Жена — Анастасия Александровна Баранович-Поливанова (р. 22 февраля 1932, Москва), переводчица, литератор, дочь Марины Казимировны Баранович (1901—1975), переводчицы, антропософки, помощницы Б. Л. Пастернака, свидетеля  «Архипелага ГУЛАГа» А. И. Солженицына.
 Дочь — Марина, психолог.
 Сын — Константин (род.  1959),  литературовед, педагог.
  Сестра — Анна  (род. 1945), лингвист.

Публикации
Книги
Боголюбов Н. Н., Медведев Б. В., Поливанов М. К. Вопросы теории дисперсионных соотношений. — М.: Физматгиз, 1958.
Поливанов М. К.. Тайная свобода. — М., Математический институт им. В. А. Стеклова, 2006. 155 с. (издана детьми Поливанова).

Избранные статьи
С. А. Аникин, О. И. Завьялов, М. К. Поливанов. Одно простое доказательство теоремы Боголюбова — Парасюка. ТМФ, 1973, том 17, номер 2, стр. 189—198.
Список статей  на сайте MathNet.Ru
Направление перемен , Сборник «Из-под глыб» (самиздат).

Примечания

Ссылки 
 
 «Памяти Михаила Константиновича Поливанова », Успехи физических наук, 1992, том 162 (7), стр. 183—186.
 Отдел теоретической физики  Математического института им. В. А. Стеклова
 Елена Пенская. Штучные люди, или метрики глухих лет 
 Род дворян Поливановых 

Физики по алфавиту
Физики XX века
Физики-теоретики СССР
Физики-теоретики России
Выпускники физического факультета МГУ
Преподаватели МГУ
Сотрудники МИАН
Михаил Константинович
Окружение Солженицына
Похороненные на Введенском кладбище